Орден Железной короны — орден, созданный Наполеоном I 5 июня 1805 года как высший орден Итальянского королевства, отменён в 1814 году. После перехода большей части Итальянского королевства под власть Австрийской империи орден был восстановлен императором австрийским в 1816 году.

История

После сокрушительного поражения союзных войск при Аустерлице 2 декабря 1805 года влияние Наполеона распространилось практически на всю Центральную Европу. Ломбардия стала частью австрийской империи. Семь лет назад по воле французского диктатора эта часть северной Италии была преобразована в Цизальпинскую республику. Во время Египетской экспедиции генерала Бонапарта контроль Директории над Северной Италией был утрачен. В ходе новой войны Наполеон, ставший Первым консулом Французской республики, смог вернуть эти территории. 

Взяв реванш, Наполеон учредил орден Железной Короны Ломбардии в трёх степенях: Большой Крест, Командор и Рыцарь.

Железной эту золотую корону, украшенную драгоценными камнями, называли благодаря её важнейшей составной части — узкому железному обручу, который по преданию был сделан из гвоздя от креста Спасителя. Согласно легенде, этот крест был обнаружен императрицей Еленой, матерью императора Константина. Железная корона хранилась в Ломбардии в храме Иоанна Крестителя в Монце, и именно ею короновался Карл Великий в 800 году.

Орденом награждали за заслуги в военное и мирное время. В числе первых награжденных были эрцгерцог, наследный принц Фердинанд и высшие сановники Ломбардии. После ссылки Наполеона Ломбардия была возвращена Австрии и по решению Венского конгресса 1815 года вошла в состав Ломбардо-Венецианского королевства. В январе 1816 года император Франц I восстановил орден Железной Короны. Дворяне сохраняли право на ношение ордена, награжденные низших сословий обязаны были носить вместо него медаль «Pro Virtute Militari». Вновь учрежденный орден имел три степени и стал наиболее часто вручавшимся орденом империи. Согласно уставу, число кавалеров ордена не должно было превышать 100 человек: 20 кавалеров I степени, 30 кавалеров II степени и 50 – III степени. Однако это положение было отменено, и к 1856 году число награжденных приблизилось к 2000. В конце Первой мировой войны орден превратился в подобие офицерской медали за храбрость.

Знаки III степени следовало возвращать после смерти награжденного. Однако после 18 июля 1884 года их было разрешено хранить у наследников. Знаки высших степеней должны были возвращаться всегда.

Вручение ордена прекратилось после 1918 года.

Знаки ордена 
Орден имел 3 степени. Символы ордена I степени: орденская цепь, знак ордена, нагрудная звезда и лента-перевязь.

Символы ордена – железная корона, на которой помещен двуглавый австрийский орёл, в свою очередь увенчанный короной. В его лапах – меч и держава, на груди – тёмно-синий финифтяной щит с вензелем «F», на обратной стороне знака — аналогичный щит с датой «1815».

Нагрудная звезда ордена восьмиконечная, в её центре круглый золотой медальон с каймой голубой финифти. В медальоне изображение железной короны, на кайме девиз ордена: AVITA ET AUCTA («Унаследует и увеличит»).

Лента жёлтая, с узкими тёмно-синими полосами (в наполеоновскую эпоху — оранжевая с зелёными полосками по краям).

Высшие степени ордена вначале делались из золота, низшая – из серебра. Позже благородный металл заменили позолоченным серебром, а ещё позже – позолоченной бронзой. Знаки II и III степени отличаются меньшими размерами и особенностями ношения.

Иллюстрации

См. также 
 Железная корона
 Награды Австрии

Ссылки 
 Австрийский Орден Железной Короны
 Австрійський Орден Залізної Корони  
 
 
 
 
 Орден Железной короны

Ордена Австро-Венгрии
Ордена Италии